Historyczne organy władzy w historii nowożytnej:
 Rada Najwyższa – organ polityczny w Nowej Francji
 Rada Najwyższa Narodowa (1830) – rząd powstańczy w okresie powstania listopadowego
 Rada Najwyższa Narodowa – centralna władza cywilna podczas insurekcji kościuszkowskiej
 Rada Najwyższa Rządowa Litewska – najwyższy organ wykonawczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie insurekcji kościuszkowskiej
 Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego – rząd tymczasowy Księstwa Warszawskiego w czasie okupacji rosyjskiej
 Rada Najwyższa Republiki Białorusi – parlament Białorusi w latach 1991-1996.
 Rada Najwyższa ZSRR – najwyższy organ władzy ustawodawczej ZSRR
Obecne instytucje:
 Najwyższa Rada Hellenów – nieoficjalny grecki związek wyznaniowy
 Najwyższa Rada Starożytności – wydział egipskiego Ministerstwa Kultury odpowiedzialny za kwestie zabytków i wykopalisk
 Rada Najwyższa – jednoizbowy parlament Kirgistanu
 Rada Najwyższa Ukrainy – jednoizbowy parlament Ukrainy